Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, al cărui nume complet a fost Hans Heinrich Àgost Gábor Tasso Freiherr von Thyssen-Bornemisza de Kászon et Impérfalva (Scheveningen, Haga, Olanda, 13 aprilie, de 1921 - San Feliu de Guixols, Spania, 26 aprilie de anul 2002), a fost un renumit om de afaceri și colecționar de artă.

Un membru proeminent al sagăi germane Thyssen, una dintre cele mai puternice din industria europeană, baronul a condus un emporium multinațional cu mai mult de 200 de companii, dar cel mai adesea este amintit acum ca un Mecena. A condus fundația Muzeului Thyssen-Bornemisza din Madrid, deschis în 1992 pentru a expune nucleul cel mai valoros a  fabuloasei sale colecții private de pictură veche, modernă și contemporană, considerată cea mai importantă a secolului al XX-lea și adunată de el și de tatăl său timp de peste șapte decenii.

Născut în Olanda, baronul Thyssen-Bornemisza, a avut cetățenie elvețiană, titlu nobiliar maghiar, reședință legală în Monaco (pentru probleme fiscale) și alte case în Marea Britanie, în Paris și în Jamaica, în timp ce la bătrânețe a trăit în principal în Spania. A cincea și ultima sa soție, Carmen "Tita" Cervera, a contribuit în mod decisiv, prin negocieri, la deschiderea muzeului din Madrid.

Antecedente: familia 
Hans Heinrich s-a născut în Scheveningen, o suburbie la malul mării a Hagăi, fiul lui Heinrich Thyssen (1875-1947), baron de Thyssen-Bornemisza, și prima dintre cele trei neveste ale lui, baroneasa maghiară Margit Bornemisza de Kászon și Impérfalva (1887-1971). 

Familia Thyssen a fost una dintre cele mai puternice din industria europeană în secolul XX. Averea sa a fost fondată în secolul al XIX-lea de către bunicul lui Hans Heinrich, August (1842-1926): s-a specializat în producția de oțel, în principal pentru industria de armament; un sector care a înflorit în anii de dinaintea Primului Război Mondial. August Thyssen a construit o rețea de companii care acoperă întregul proces de producție: de la extracția de cărbune pentru topitorii, până la trenuri și nave pentru transportul oțelului; aveau inclusiv propria lor bancă. Deși era un om de o moralitate austeră, a achiziționat un castel cu terenuri întinse (Landsberg) în apropiere de Essen. Acolo sunt îngropați el și succesorii săi.

Rodin, germeni de colectare 
Primul membru din saga Thyssen, patriarhul August, a fost cel care s-a afundat în lumea artei: deși nu a fost interesat de pictură, a adunat o vreme doar copii de picturi celebre; însă în 1900 , el a avut ocazia să-l întâlnească pe sculptorul Auguste Rodin la Expoziția Universală de la Paris, și câțiva ani mai târziu (circa 1906-11) i-a cumpărat șapte statui de marmură, din care patru aparțin acum Carmenei Cervera și sunt expuse în muzeul din Madrid.

În Olanda și în Elveția 
În 1919, înainte de revoluția comunistă, condusă de Béla Kun în Ungaria, familia Thyssen-Bornemisza,  a decis să plece din țară și s-a stabilit în Olanda, unde erau bazate mai multe dintre companiile sale. În Haga baronul a început să-și formeze colecția și acolo s-a născut ultimul său fiu, Hans Heinrich, în 1921. Baronii s-au despărțit câțiva ani mai târziu și, după obținerea divorțului, Heinrich a contractat o a doua căsătorie în 1932 cu o tânără frumusete berlineză, Maud Feller, care a exercitat o influență decisivă asupra colecției: cu sfatul expertului Rudolph Heinemann l-a convins pe baron să adune tablouri de nivel superior, și a fost, de asemenea, ideea ei să cumpere și să redecoreze Vila Favorita, un somptuos conac în Castagnola (Elveția), pe malul Lacului Lugano. A cumpărat-o de la Leopold de Prusia , cu banii obținuți din vânzarea unui tablou de Watteau. 

Noul cuplu a construit în grădina Villei Favorita un pavilion cu 18 camere pentru a-și afișa colecția, care creștea rapid. Deja în 1930 fuseseră expuse în Neue Pinakothek din München un set de 400 de bucăți și, în doar un deceniu, baronul Heinrich cumpărat multe dintre cele mai bune opere, cea mai mare parte din secolelor XV-XVI: Jan van Eyck (Dipticul Buna Vestire), Dürer (Isus între doctori), Holbein (Portretul lui Henric al VIII-lea), Cranach (Nimfa de la fântâna), Baldung Grien (Portretul unei doamne, Adam și Eva), Vittore Carpaccio (Tânăr cavaler într-un peisaj), Fra Angelico (Madonna umilă), Ghirlandaio (Portretul Giovannei Tornabuoni), Sebastiano del Piombo (Ferry Carondelet și secretarii lui), Caravaggio (Santa Catalina), Frans Hals (Grup familiar cu  servitor negru) ... Acest muzeu privat și-a deschis porțile în anul 1937, dar pentru scurt timp, deoarece a trebuit să fie închis din cauza celui de-al Doilea Război Mondial. Va fi redeschis în următorul deceniu. 

O altă ramură a familiei Thyssen, în frunte cu Fritz, fratele mai mare al lui Heinrich, a rămas în Germania și l-a susținut pe Adolf Hitler în debutul său politic, ceea ce a dus la controverse ani după aceea: în mod simplist a fost asociat numele Thyssen nazismului, ocolindu-se faptul că erau două familii Thyssen, diferite, îndepărtate, atât în afaceri cât și în relație personală. În acest timp, Bornemisza din Ungaria fugea în Costa Rica, persecutat fiind de către Adolf Hitler în primii ani 40.

"Mântuitorul" din colectia paterna 

Dorința de a îndeplini visul tatălui său, o galerie de artă accesibilă pentru public și numită Thyssen-Bornemisza, a fost - potrivit spuselor lui Hans Heinrich -este ceea ce l-a determinat să se cufunde cu totul  în colectarea de opere de artă. A  răscumpărat de la frații săi cele mai bune picturi primite de aceștia (cum ar fi capodopere de Holbein și Caravaggio), iar din anul 1956 s-au alăturat multe alte opere, nu numai vechi, dar și moderne: - a extins repertoriul până la Impresionism și avangardele secolului al XX-lea, o etapă artei pe care tatăl său - cu gusturi mai tradiționale - le-a ignorat. Deci, el a alternat achiziționarea unor Duccio, El Greco, Rubens, Goya, Van Gogh, Kandinsky, Picasso, Mondrian, Lucio Fontana... 

<center class="" style="display: none;"></div>
Colecționari de artă
Decese în 2002
Mecena
Nașteri în 1921
Nobili maghiari